Літтон (Айова)
Літтон (Британська Колумбія)